Axel Schultes – architetto tedesco
 Josef August Schultes – botanico, medico e scrittore austriaco
 Julius Hermann Schultes – botanico austriaco